La Cala puede referirse a:
 La Cala, playa natural de Las Rotas (Dénia).
 La Ametlla de Mar, población de Tarragona, también conocida por 'La Cala'.